Канашский сельский округ

Калининградская область 

 Канашский сельский округ Неманского района (до 2008 года)

Тюменская область 

 Канашский сельский округ Нижнетавдинского района